Брегово () — община в Болгарии. Входит в состав Видинской области. Население составляет 6713 человека (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Балей
 Брегово
 Врыв
 Гымзово
 Делейна
 Калина
 Косово
 Куделин
 Ракитница
 Тияновци

Общины Видинской области